En français, l'apparat est un déploiement (mise en scène) de pompe (affectation, appareil, éclat, exubérance, gloire, illustration, magnificence, solennité, splendeur…) ou de faste (magnificence, affectation, étalage, ostentation, somptuosité…).

Apparat désigne aussi :

 Apparat, le pseudonyme du DJ Sascha Ring ;
 Apparat, une série de comics de Warren Ellis.
 Apparat se dit en parlant de la paramentique liturgique, en particulier celle de la messe pontificale.

 l'apparat critique, l'ensemble des indications fournies par l'éditeur pour justifier les choix qu'il a opérés en établissant le texte ;
 l'apparat savant, l'ensemble des éléments, érudits, accompagnant un texte : citations, références et sources, notes en bas de pages, introduction, texte en langue originale, commentaire historique ou philologique, index locorum (références avec renvoi à la page où le passage est cité ou mentionné, par ex. : Évangile selon Marc 1, 1 : p. 100), index nominum (les noms propres), index verborum (les mots), bibliographie, liste des abréviations et sigles, appendices documentaires ou annexes, chronologie, glossaire, cartes géographiques…